Jméno a příjmení Josef Vlasák má více nositelů:

 Josef Vlasák (1867–1958) – český duchovní, velmistr Křižovníků s červenou hvězdou
 Josef Vlasák (biolog) (*1948) – molekulární biolog a mykolog
 Josef Vlasák (politik) (1914–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Josef Věnceslav Vlasák (1802–1871) – český učitel a obrozenecký spisovatel